Esistono più comuni francesi con questo nome

Moncaup – Alta Garonna
Moncaup – Pirenei Atlantici